Grand Prix du Morbihan 2021 – 44. edycja wyścigu kolarskiego Grand Prix du Morbihan, która odbyła się 16 października 2021 na trasie o długości niespełna 177 kilometrów, biegnącej wokół miejscowości Grand-Champ. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2021.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo we Francji
UCI ProSeries 2021
2021 we Francji
Departament Morbihan